Olaszország
Ello, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lecco megyében

Más
Ello, közösségi hálózat